Ла Торења има више значења:

 Ла Торења (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Торења (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику